La gara di sciabola individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2019 si è svolta il 18 Luglio 2019 a Budapest. Le qualificazioni si sono svolte il 15 Luglio 2019.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2019